Виллиан Гомес ди Сикейра (; 19 ноября 1986, Трес-Фронтейрас, штат Сан-Паулу) — бразильский футболист, нападающий клуба «Флуминенсе».

Биография 
Виллиан Гомес занимался футболом в детско-юношеской академии клуба «Гуарани» из Кампинаса, а позже, уже после дебюта за «Гуарани» на профессиональном уровне в 2004 году, выступал также за молодёжную команду «Атлетико Паранаэнсе». За клуб из Куритибы Виллиан в 2006—2010 годах играл нерегулярно, в 2008—2010 годах выступал на правах аренды за другие команды. В их числе в 2010 году был «Фигейренсе», в котором Виллиан Гомес стал одним из лидеров молодой команды, добывшей путёвку в Серию A. Виллиан Гомес стал лучшим бомбардиром команды с 12 голами.

После успешного сезона с клубом из Флорианополиса нападающий сменил команду, присоединившись к «Коринтиансу». «Тиман» ужасно начали сезон, вылетев из предварительной стадии Кубка Либертадорес, после чего команду покинули лидеры — Роналдо, Роберто Карлос, Жусилей. Однако руководство клуба провело грамотную селекцию и в итоге Виллиан Гомес разделил с Лиедсоном лавры лучшего бомбардира команды в сезоне. «Коринтианс» же в пятый раз в истории стал чемпионом Бразилии.

В Кубке Либертадорес 2012 Виллиан Гомес сыграл в восьми матчах своей команды, включая один из полуфиналов против на тот момент действующего победителя турнира «Сантоса». Голов Виллиан не забивал, но помог своей команде впервые в истории стать победителем главного клубного турнира Южной Америки.

В 2017 году перешёл в «Палмейрас». В 2018 году в четвёртый раз стал чемпионом Бразилии. В 2020 году помог своей команде стать чемпионом штата. В розыгрыше Кубка Либертадорес 2020 сыграл в 10 матчах и забил четыре гола. Помог своей команде во второй раз стать обладателем трофея. В 2021 году во второй раз подряд и в третий раз в своей карьере завоевал Кубок Либертадорес. В этом розыгрыше Виллиан в четырёх матчах забил два гола. Также он стал обладателем Кубка Бразилии 2020, решающие стадии которого состоялись уже в начале 2021 года из-за пандемии COVID-19.

Титулы 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2020
  Чемпион штата Минас-Жерайс (1): 2014
  Чемпион Бразилии (4): 2011, 2013, 2014, 2018
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2020
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2014
  Вице-чемпион Украины (1): 2012/13
 Обладатель Кубка Либертадорес (3): 2012, 2020, 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sambafoot
 Профиль на zerozero.pt
 Профиль на furacao.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Вила-Нова» Гояния
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Флуминенсе»